Casone ima više značenja:
 Casone, Bologna
 Casone, Bolzano
 Casone, Forlì-Cesena
 Casone, Livorno
 Casone, Lucca
 Casone, Macerata
 Casone, Mantua
 Casone, Milano
 Casone, Pavia
 Casone, Perugia
 Casone, Reggio Emilia
 Casone, Savona
 Casone, Siena
 Casone, Sondrio
 Casone, Venezia
 Casone, Verona